Михаил Бородкин: Бородкин, Михаил Иванович (1925—?) — советский хозяйственный деятель,  Герой Социалистического Труда (1973).
 Бородкин, Михаил Михайлович (1852—1919) — русский генерал-лейтенант, военный юрист, историк Финляндии.